Alder Run ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alder Run (French Creek), Fluss im Erie County, Bundesstaat Pennsylvania
 Alder Run (Susquehanna River), Fluss im Clearfield County, Bundesstaat Pennsylvania
 Alder Run (Hammond Creek), Fluss im Tioga County, Bundesstaat Pennsylvania
 Alder Run (Lake Carmi), Fluss im Bundesstaat Vermont
 Alder Run (Red Creek), Fluss im Bundesstaat West Virginia